Город Ереван, являющийся столицей Армении, делится на 12 административных районов (округов), которые, в свою очередь, делятся на кварталы (районы).

См. также 
 Ереван
 История Еревана

География Еревана
Списки:Армения